Thunder Creek est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Thunder Creek, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1912-1938)
Thunder Creek, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1912-1938)

, ruisseau du Parc national des North Cascades dans l'État de Washington

Homonymie de toponyme